Сен-Кристо́ф-де-Вале́н, Сен-Крістоф-де-Вален () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 31 км на північний схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 233,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки

Посилання 

 Сен-Кристоф-де-Вален на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-де-Вален на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен